Ольга Лепешинская: Лепешинская, Ольга Борисовна (1871—1963) — участница революционного движения, советский биолог.
 Лепешинская, Ольга Васильевна (1916—2008) — советская балерина. Народная артистка СССР.